John Grigg ist der Name folgender Personen:

* John Grigg (1838–1920), neuseeländischer Astronom
 John Grigg, 2. Baron Altrincham (1924–2001), britischer Historiker und Politiker